Михаил Петрович Кошкин (10 октября 1954 года, Виноградово, Красногорский район, Удмуртия — 13 ноября 2019 года) — депутат Государственной Думы второго созыва. Министр Сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики.

Биография 
Михаил Петрович родился 10 октября 1954 года в деревне Виноградово Красногорского района Удмуртии. Окончил Ижевский сельскохозяйственный институт. Работал техником-электриком совхоза "Селеговский", был секретарем парткома в учебном хозяйстве "Июльское" и председателем колхоза имени Фрунзе в Воткинском районе. В 1987-1990 годы был первым секретарем Воткинского райкома КПСС. Министр сельского хозяйства и продовольствия республики. Депутат Государственной Думы Российской Федерации второго созыва.

Примечания 

Министры Удмуртии
Депутаты Государственной думы Российской Федерации II созыва
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Первые секретари районных комитетов КПСС
Председатели колхозов